Speculum (latinsky zrcadlo) může označovat:

 speculum – gynekologický nástroj
 speculum (otolaryngologické) – otolaryngologický nástroj
 speculum (proktologické) – proktologický nástroj
 speculum (žánr) – žánr středověké literatury
 Speculum (časopis) – odborný časopis věnující se středověké filosofii